MPS peut désigner :
 L'enseignement d'exploration de la classe de Seconde générale et technologique : "Méthodes et pratiques scientifiques" proposé dans de nombreux lycées français ;
 La mucopolysaccharidose, un groupe de maladies orphelines faisant partie des maladies lysosomales ;
 Le Mouvement patriotique du salut, un parti politique tchadien ;
 Le Mouvement populaire sénégalais, un ancien parti politique sénégalais ;
 Le Mouvement pour la Prospérité Solidaire, un parti politique béninois d'opposition; 
 le groupe Monte des Paschi de Sienne (ou groupe MPS) de la banque Monte dei Paschi di Siena ;
 L'Institut Max-Planck de recherche sur le Système solaire, un laboratoire de recherche allemand faisant partie de la société Max Planck ;
 L'hydrogénopersulfate de potassium, un composé chimique ;
 Managed Print Services, méthodes et logiciels de gestion des services de publication ou  en français.
 Les Matières Premières Secondaires (MPS) qui sont des matières premières issues de la valorisation de déchets. On parle aussi parfois de Matières Premières Recyclées (MPR)
 L’extension parfois utilisée pour les fichiers MetaPost;
 Maitre en Psychologie (M.Ps.)
 Une méthode de simulation en mécanique des fluides : 
 , label discographique allemand (MPS = Musik-Produktion Schwarzwald)